Молочная — название населённых пунктов:

Россия 
 Молочная — посёлок при станции в Вологодском районе Вологодской области.
 Молочная — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Молочная — упразднённый посёлок в Хасынском районе Магаданской области.
 Молочная — деревня в составе города Кушва Свердловской области.

См. также 
 Молочная — крупнейшая река северо-западного Приазовья в Запорожской области Украины, впадает в Молочный лиман Азовского моря.